Miejscowości w USA:
 Indian Creek – wieś w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Indian Creek – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Indian Creek (ang. Indian Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger